Савьер - фамилия и топоним:

 Савьер, Гарри (ум. 2013) — ганский политик, министр транспорта и связи (1979—1981), министр образования (1993—1997).
 Савьер — коммуна во Франции, департамент Об.